Gliwice
 Gliwice (stacja kolejowa)
 Gliwice (zajezdnia tramwajowa)

Zobacz też 
 
 Nowe Gliwice